Trabant – samochód produkowany w Niemieckiej Republice Demokratycznej w latach 1957–1991
 trabant – formacja wojskowa w I Rzeczypospolitej
 trabant – końcowa część chromosomu